Berzano peut désigner:

Berzano di San Pietro, commune italienne dans la province d'Asti
Berzano di Tortona, commune italienne dans la province d'Alexandrie

Homonymie de toponyme